Сен-Пьермон ():
 Сен-Пьермон (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Сен-Пьермон (Вогезы) — коммуна во Франции, департамент Вогезы.
 Сен-Пьермон (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.